Paulo Adriano Almeida Simões (Coimbra, 3 de Março de 1977) é um futebolista português.

Biografia
Começou a dar os primeiros pontapés na bola no Anadia Futebol Clube, muito devido à proximidade com o Campo Dr. Pequito Rebelo - também conhecido como Campo dos Olivais, onde naquela época o clube jogava. Foi campeão pelos juniores do clube em 1998, levando a equipa ao campeonato principal daquele escalão. Os passos do jogador foram seguidos pela Académica de Coimbra que o contratou no final dessa época.

Permaneceu desde então ligado ao clube de Coimbra, onde foi durante duas épocas capitão de equipa. Em 2006 a briosa não lhe renovou o contrato e o jogador viu-se obrigado a emigrar para o Chipre, onde jogou durante meia época no AEK Larnaca. Nas contrações de Inverno o Vitória de Guimarães, que militava na Liga de Honra, aproveitou e contratou o médio que ali se manteve até ao final da época, ajudando o clube vimaranense a subir ao escalão principal.

Em 2007 voltou a emigrar, desta vez para a Roménia. Foi o Braşov, que jogava na Segunda Liga Rromena, a contratar o jogador. Nessa época o clube subiu ao escalão principal. No final da temporada e após intenções do Rapid Bucureşti em contratar o centro-campista, o Brasov ofereceu-lhe novo contrato.

Paulo Adriano acabaria por sair da Roménia em 2009 rumo ao FC Alania Vladikavkaz da Rússia, onde terminou a época.

Em 2010, o jogador ficou no desemprego, mantendo-se a treinar na equipa do Anadia Futebol Clube.

Equipas
1996-1998  Anadia Futebol Clube
1998-2006  Académica de Coimbra
2006-2007  AEK Larnaca
2007  Vitória Sport Clube
2007-2009  Fotbal Club Braşov
2009  FC Alania Vladikavkaz

Referências

Ligações externas 
Perfil do jogador

Naturais de Coimbra
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Anadia Futebol Clube
Futebolistas do FC Alania Vladikavkaz